Chilkat steht für:
 Chilkat River, einen Fluss in Alaska und British Columbia
 Chilkat-Halbinsel, eine Halbinsel in Alaska
 Chilkat Inlet, eine Bucht in Alaska
 Chilkat Range, einen Gebirgszug in Alaska
 Chilkat-Gletscher, einen Gletscher an der Grenze zwischen Alaska und Kanada
 Alaska Chilkat Bald Eagle Preserve, ein Schutzgebiet in Alaska
 Chilkat (Volk), eine Gruppe der Tlingit
 Chilkat-Weben ist eine traditionelle Form des Webens, die von Tlingit, Haida, Tsimshian und anderen Völkern der Nordwestküste Alaskas und Britisch-Kolumbiens praktiziert wird.